Sandler puede referirse a:
 Adam (Richard) Sandler
 Dave (C.) Sandler, músico de Minneapolis
 Rickard (Johannes) Sandler